Ulica Zamkowa w Kaliszu
 Ulica Zamkowa w Katowicach
 Ulica Zamkowa w Niepołomicach
 Ulica Zamkowa w Poznaniu
 Ulica Zamkowa w Sanoku
 Ulica Zamkowa w Skawinie
 Ulica Zamkowa w Wieliczce
 Ulica Zamkowa we Wrocławiu
 Ulica Zamkowa w Wałbrzychu

Zamkowa